Ganz (Steiermark), een plaats in de Oostenrijkse deelstaat Steiermark
 Ganz (onderneming), Hongaars fabrikant van elektrische treinen
 Ganz, de achternaam van
 Ábrahám Ganz, een Hongaars ondernemer
 Bruno Ganz, een Zwitsers acteur
 Maurizio Ganz, een Italiaans voetballer
 Edwin Ganz, een Zwitsers-Belgisch kunstschilder
 Victor Ganz, een Amerikaans kunstverzamelaar